KBA steht für:

 KBA (Kanone), Herstellerbezeichnung einer Maschinenkanone
 Key Biodiversity Areas, internationale Naturschutzinitiative zur Bewahrung globaler biologischer Vielfalt
 Kleine Bibliothek des Abendlandes, katholische Buchreihe
 Koenig & Bauer, deutscher Druckmaschinenhersteller
 Konferenz Bibeltreuer Ausbildungsstätten
 Kraftfahrt-Bundesamt
 Bahnhof Baal, laut DS100-Code
 Flugplatz Kabala, laut IATA-Code
 Kenn Borek Air, kanadische Fluggesellschaft, laut ICAO-Code

kbA steht für:
 kontrolliert biologischer Anbau, siehe Ökologische Landwirtschaft #Bioprodukte

Abkürzung